

Пісажовиці — село в гміні Любань Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пісажовиці — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пісажовиці — село в гміні Менкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пісажовиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Пісажовиці — село в гміні Стшелечки Крапковицького повіту Опольського воєводства;
 Пісажовиці — село в гміні Тошек Гливицького повіту Сілезького воєводства;
 Пісажовиці — село в гміні Вілямовиці Бельського повіту Сілезького воєводства;
 Пісажовиці — село в гміні Кобиля-Гура Остшешовського повіту Великопольського воєводства.